Der Davis Cup 1985 war die 74. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 20. bis 22. Dezember ausgetragene Finale in München, gewann Schweden gegen Gastgeber Deutschland mit 3:2. Schweden verteidigte damit erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr und gewann seinen insgesamt dritten Titel. Deutschland blieb nach seiner zweiten Finalteilnahme nach 1970 weiterhin ohne Titel.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

1985
Tennisturnier 1985